

Черкаська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Черкаська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан